Будрига може бити:

 Доња Будрига, насеље у општини Гњилане, Косово и Метохија, Србија
 Горња Будрика (до 1975. — Горња Будрига), насеље у општини Витина, Косово и Метохија, Србија